Wladimir Bechterew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Borissowitsch Bechterew (* 1973), russischer und kirgisischer Biathlet
 Wladimir Michailowitsch Bechterew (1857–1927), russischer Neurologe, Neurophysiologe und Psychiater